Никифоров, Владимир Николаевич (1919—1990) — советский врач-инфекционист, член-корреспондент АМН СССР (1975)
 Никифоров, Владимир Николаевич (1920—1990) — советский историк-китаевед.